ZZR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kherrata (Algeria)